

Ізмайловка — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область

Ізмайловка — село, Ардатовський район, Нижньогородська область
 Ізмайловка — присілок, Данковський район, Липецька область
 Ізмайловка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область

ru:Измайловка